Jean Ratyé (1863-1946) : vice-amiral français ;
 Joseph Ratyé de Lapeyrade (1774-1846) : homme politique français.